Bayer ist ein Einschlagkrater im südwestlichen Quadranten des Monds. Er liegt östlich des langgestreckten Kraters Schiller und nordnordöstlich von Rost. Weiter im Süden erstreckt sich der Großkrater Clavius.

Der Kraterrand von Bayer ist leicht erodiert, aber klar erkennbar. Die Innenwand weist eine Terrasse auf, während die Außenwände durch benachbarte Einschläge stärker verformt wurden. Der auffallendste dieser Einschlagkrater ist 'Schiller H', der sich in Form eines Höhenzugs an den nordwestlichen Rand anschließt. Der Kraterboden ist relativ eben und ohne zentrale Erhebung. Nahe der westlichen Kraterwandung weist er einen kleinen, klar erkennbaren Krater auf. Dessen Wandung ist auf der Nordseite durchbrochen.

Weblinks 
 
 Krater Bayer im "Digital Lunar Orbiter Photographic Atlas of the Moon" Bild: iv_148_h1
 Krater Bayer im "Digital Lunar Orbiter Photographic Atlas of the Moon" Bild: iv_155_h1

Einschlagkrater (Mond)